Riboflavina
 Nivell intermedi d'un idioma al Marc europeu comú de referència per a les llengües, requisit per a molts llocs de treball
 Un tipus d'estrella
 Marussia B2
 Classificació paralímpica